Vollenhovia laevithorax alluaudi é uma espécie de formiga do gênero Vollenhovia, pertencente à subfamília Myrmicinae.

Myrmicinae